Scharling steht für:

 Scharling (Kreuth), Ortsteil der Gemeinde Kreuth, Landkreis Miesbach, Bayern
 Scharling (Wonneberg), Ortsteil der Gemeinde Wonneberg, Landkreis Traunstein, Bayern

Scharling ist der Familienname folgender Personen:
 
 Edvard August Scharling (1807–1866), dänischer Chemiker
 Hans William Scharling (1837–1911), dänischer Nationalökonom und Minister
 Vagn Scharling (* 1962), dänischer Radrennfahrer